Op Roland Garros 1982 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 1982.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Andrea Jaeger en Jimmy Arias had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Arias speelde samen met Kathy Rinaldi – zij waren als tweede geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het Braziliaanse koppel Monteiro / Motta.

Het als eerste geplaatste duo Wendy Turnbull en John Lloyd won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Braziliaanse koppel Cláudia Monteiro en Cássio Motta in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Australische Turnbull had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Brit Lloyd geen.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1982